Константи́н Нику́лин:
 Никулин, Константин Васильевич (1910—1969) — специалист в области строительных материалов, действительный член Академии строительства и архитектуры СССР.
 Никулин, Константин Вениаминович (сценический псевдоним Шэйн, 1888—1974) — американский киноактёр, сын В. И. Никулина.
 Никулин, Константин Николаевич (1901—1943) — советский военачальник, полковник.